Le sigle SNAFU peut faire référence à :
 Situation normal: all fucked up, acronyme anglo-saxon signifiant que la situation est devenue chaotique ;
 L'avion militaire Douglas C-47 Skytrain (dit « Dakota ») numéro c/n 19539 fut surnommé par son équipe The SNAFU Special ;
 Le soldat Snafu, ou Private Snafu, est le titre et le nom du personnage principal d'une série de courts-métrages de dessin animé américains produits pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Snafu, jeu vidéo électronique datant de 1981 et publié par Mattel Electronics pour la console Intellivision ;
 Le nom donné à un gène mutant du génome de la Drosophila melanogaster. Les mouches porteuses de ce gène présenteront un phénotype normal à l'origine, mais développeront d'importantes mutations au cours de leur croissance.